Varadero eller El Varadero kan syfta på:

Antarktis 

 Varadero (kulle), 
 Varadero (udde),

Kuba 

 Varadero, Kuba, ort i Matanzas,

Spanien 

 El Varadero, ort i Andalusien, Provincia de Granada,